4. HNL – Središte A je bila jedna od skupina 4. HNL, igrana od sezone 2006./07. do 2011./12.  U ligi su sudjelovali klubovi s područja Grada Zagreba, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.  Iz lige se napredovalo u 3. HNL – skupinu Zapad (od 2006./07. do 2010./11.), odnosno Središte (2011./12.), dok bi se ispadalo, odnosno ulazilo u nju iz odgovarajuće prve županijske lige.  
Liga je svih šest godina postojanja imala 16 klubova.

Prvaci lige 

:Kategorija:MŽNL Središte  
:Kategorija:Četvrta hrvatska nogometna liga  
:Kategorija:Sezone četvrtog ranga HNL-a

Sudionici lige i pregled plasmana 
Tablični pregled plasmana klubova u ligi od sezone (2006./07. – 2011./12.).

Unutrašnje poveznice 
 Četvrta hrvatska nogometna liga
 4. HNL – Središte B
 4. nogometna liga Središte Zagreb
 3. HNL – Zapad
 1. ŽNL Karlovačka
 1. ŽNL Krapinsko-zagorska
 1. Zagrebačka liga

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Karlovačke županije
 Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije  
 Nogometni savez Zagrebačke županije
 HNS Središte Zagreb

 4HNL A
Četvrta hrvatska nogometna liga